Дукурс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Дукурс, Дайнис (род. 1957) — советский и латвийский бобслеист.
 Дукурс, Мартинс (род. 1984) — латвийский скелетонист, вице-чемпион Олимпийских игр 2010 года.
 Дукурс, Томасс (род. 1981) — латвийский скелетонист.